Il libro dei sogni – libro di Ignaz Jezower del 1928
Il libro dei sogni (Book of Dreams) – diario di Jack Kerouac del 1960
Il libro dei sogni (A Book of Dreams) – romanzo onirico/biografico di Peter Reich sul padre Wilhelm Reich, del 1973
Il libro dei sogni (The Book of Dreams) – romanzo di Jack Vance del 1981
Il libro dei sogni – libro di Fabrizia Ramondino del 2002